Název Mezihoří je český topografický  nebo geografický termín, který označuje více obcí, sídel, útvarů nebo jejich částí:

 obec nebo její část
 Mezihoří (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Mezihoří (Soběhrdy) – část obce Soběhrdy v okrese Benešov
 Mezihoří (Mlázovice) – část obce Mlázovice v okrese Jičín
 Mezihoří (Horka) – část obce Horka v okrese Chrudim
 Mezihoří (Blatno) – část obce Blatno v okrese Chomutov
 Mezihoří (Městečko Trnávka) – část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Mezihoří (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Příbram
 Dolní Mezihoří – část obce Holovousy v okrese Jičín

 svazek obcí
 Svazek obcí Mezihoří – svazek obcí na jihovýchodě okresu Vyškov

 jiný zeměpisný termín
 Mezihoří (Vřesina) - kopec v okrese Ostrava-Město
 Mezihoří (Mezihoří) – rybník v Mezihoří v okrese Klatovy
 V Mezihoří - původně vinice mezi Vítkovem a Palmovkou, nyní ulice v Praze Libni

Podobné názvy 
 Meziboří
 Mezivodí
 Mezivrší
 Meziříčí

Externí odkazy